Сан Хосе Индепенденсија има више значења:

 Општина Сан Хосе Индепенденсија (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Индепенденсија (Сан Хосе Индепенденсија, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Индепенденсија (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику